Анатолий Павленко:
 Павленко, Анатолий Васильевич (род. 1946) — советский полковник, лётчик-испытатель.
 Павленко, Анатолий Павлович (род. 1947) — советский футболист.
 Павленко, Анатолий Фёдорович (1940—2016) — украинский экономист, Герой Украины. Примечания